J&S Cup 2003 – tenisowy turniej WTA kategorii II w sezonie 2003 z cyklu J&S Cup rozgrywany w dniach 28 kwietnia – 4 maja 2003 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 700 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Występy polskich zawodniczek 
Marta Domachowska przegrała w pierwszej rundy turnieju głównego z Czeszką Voráčovą 3/6 6/3 1/6. Druga z Polek w turnieju głównym Joanna Sakowicz także przegrała w pierwszej rundzie z Kolumbijką Zuluagą 3/6 2/6. Eliminacji nie przeszły: Karolina Kosińska, Marta Leśniak, Monika Schneider, Klaudia Jans, Małgorzata Silka, Anna Korzeniak, Olga Brózda, Anna Powaska, Magdalena Tokarska, Wioletta Kaczmarek, Alicja Rosolska, Aleksandra Rosolska, Magdalena Kiszczyńska, Anna Żarska i Katarzyna Strączy.

Grające z dziką kartą Natalia Bubień i Aleksandra Rosolska odpadły w pierwszej rundzie gry podwójnej z Julianą Fedak i Gabrielą Lastrą. W pierwszej rundzie przegrały również Karolina Kosińska w parze z Alicją Rosolską, Katarzyna Strączy z Anną Żarską i Klaudia Jans w parze z Czeszką Sandrą Kleinovą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2003 w tenisie ziemnym
2003
2003 w polskim sporcie